Пра́пор Красногра́да затверджено 12 вересня 2006 року рішенням Красноградської міської ради.

Опис прапора 
Прапор являє собою прямокутне полотнище зеленого кольору із співвідношенням 2:3. У центрі прапора розташоване стилізоване зображення Більовської фортеці, в якому міститься герб Краснограда. Прапор міста двосторонній.

Символіка 
 Золотий колір — ознака багатства, добробуту, сили, верховенства.
 Білий символізує чистоту і непорочність.
 Зелений позначає достаток, волю, надію і радість.
 Червоний уособлює великодушність, мужність, відвагу та сміливість.
 Блакитний — ознака вірності, чесності, шляхетності і бездоганності.

Див. також 
 Герб Краснограда
 Красноград

Джерела 
 Красноградська міська рада

Красноград
Красноград